Tyszka (liczba mnoga: Tyszkowie) – polskie nazwisko; na początku lat 90. w Polsce nosiło je ok. 2800 osób.

Historia 

Nazwisko Tyszka jest pochodzenia szlacheckiego. Tyszkowie pieczętowali się herbem Trzaska. Wywodzili się prawdopodobnie z zachodniego Mazowsza (aczkolwiek istnieją poszlaki wskazujące na litewsko-ruskie pochodzenie nazwiska). W końcu XIV w. mazowieccy władcy nadali kilku przedstawicielom tego rodu ziemie w okolicach Ostrołęki i Kolna. Na terenach tych powstała pewna liczba wsi gniazdowych. Do dziś w tym rejonie istnieją osady mające w nazwie człon pochodzący od nazwiska dawnych właścicieli: Andrzejki-Tyszki, Tyszki-Ciągaczki, Tyszki-Gostery, Tyszki-Łabno, Tyszki-Nadbory, Tyszki-Wądołowo; kilka wsi z tych terenów, dawniej posiadających dwuczłonową nazwę obecnie nie posiada już elementu wskazującego na związek z rodem Tyszków (np. Pomian, dawniej Tyszki-Pomian czy Piotrowo, dawniej Tyszki-Piotrowo). Na zachodnim Mazowszu świadectwem po Tyszkach pozostała tylko osada Tyszki-Bregendy.

Rozpowszechnienie 
W Polsce nazwisko Tyszka nosi ok. 3 tys. osób, zamieszkujących głównie w północno-wschodniej części kraju. Ponad połowa wszystkich osób noszących to nazwisko żyje na zwartym obszarze złożonym z 8 graniczących ze sobą powiatów: 2 miast na prawach powiatu: Ostrołęki i Łomży, oraz 6 powiatów: kolneńskiego, łomżyńskiego, ostrowskiego, ostrołęckiego, piskiego i zambrowskiego. Ponadto ponad 200 osób z nazwiskiem Tyszka zamieszkuje w Warszawie.

Znani Tyszkowie 
 Agnieszka Tyszka (ur. 1968) – polska pisarka książek dla dzieci
 Andrzej Tyszka (1934-2022) – polski socjolog kultury, aksjolog
 Juliusz Tyszka – polski teatrolog i kulturoznawca
 Kazimierz Tyszka (1872-1951) – inżynier, minister kolei żelaznych w rządzie Władysława Grabskiego
 Marcin Tyszka (ur. 1976) – polski fotograf
 Stanisław Tyszka (ur. 1979) – polski prawnik, polityk i nauczyciel akademicki, wicemarszałek Sejmu VIII kadencji
 Tadeusz Tyszka (ur. 1949) – polski lekkoatleta
 Zbigniew Tyszka (1933-2003) – polski socjolog

 Tyszka Chodkiewicz Koroniewski

Zobacz też 
 Tyszki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Mapa przedstawiająca rozpowszechnienie nazwiska w Polsce według powiatów

Polskie nazwiska